Župnija Logatec je lahko:

 Župnija Dolnji Logatec
 Župnija Gornji Logatec